Krissie Illing (née en 1956), danseuse, clown, comédienne, mime et ventriloque anglaise
 Werner Illing (1895-1979), écrivain allemand, scénariste et réalisateur